Il distretto di Žäníbek (in kazako: Жәнібек  ауданы) è un distretto (audan) del Kazakistan con  capoluogo Žäníbek.

Žäníbek